

Jezici 
 Ik (jezik), jezik koji se priča u sjeveroistočnoj Ugandi.

Narodi 
 Ik (narod), narod u Ugandi.

Tvrtke i organizacije 
 Iparretarrak, baskijska nacionalistička organizacija.
 IK Investment Partners, tvrtka.
 Imair Airlines, (IATA kod IK), bivša azerbajdžanska avionska tvrtka.

Zemljopis 
 Ilm-Kreis, distrikt u Tiringiji.
 Ik (rijeka), rijeka u Rusiji.

Znanost 
 IK (gen), gen.